World Series of Snooker 2009 – seria nierankingowych turniejów snookerowych rozgrywana w miastach całego świata. Jest kontynuacją World Series of Snooker 2008.

Relacje z zawodów przeprowadza stacja Eurosport.

Turniej 1 – Killarney 
Pierwszym miejscem rozgrywania był Killarney. Turniej odbywał się w dniach 16 maja – 17 maja 2009.

Zawodnicy 
  Shaun Murphy
  Jimmy White
  John Higgins
  Ken Doherty
  Greg Casey
  Tony Moore
  Andrew Gray
  Jason Devaney

Terminarz turnieju (godziny czasu polskiego) 
Sobota, 16 maja 2009
15:00 – Ćwierćfinał 1
17:00 – Ćwierćfinał 3
20:00 – Ćwierćfinał 2
22:30 – Ćwierćfinał 4

Niedziela, 17 maja 2009
14:00 – Półfinał 1
17:00 – Półfinał 2
21:00 – Finał

Drabinka turniejowa

Nagrody finansowe 
 Zwycięzca: 8000 EUR ( Shaun Murphy)
 Finalista: 4000 EUR ( Jimmy White)
 Półfinaliści: 2000 EUR ( John Higgins,  Ken Doherty)

Brejki powyżej 100 punktów 
  Shaun Murphy 131, 129
  Ken Doherty 118
  Jimmy White 100

Turniej 2 – Praga 
Odbywał się w dniach 17 i 18 października. W finale Jimmy White pokonał Graeme Dotta 5:3.

Zawodnicy
  Stephen Maguire
  Graeme Dott
  John Higgins
  Jimmy White

Dzikie karty:
  Kryštof Michal
  Osip Zusmanovic
  Lukáš Křenek
  Sishuo Wang

Drabinka

Brejki powyżej 100 punktów 
 103 Jimmy White
 100 Graeme Dott

Zobacz też

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Series of Snooker

Nierankingowe turnieje snookerowe
2009 w sporcie
2009 w Europie